Первенство России по хоккею с мячом среди команд первой лиги 2007/2008 прошло с 19 ноября 2007 по 18 марта 2008 года. 40 команд были разделены на пять групп.

Первая группа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Вторая группа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Третья группа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Четвертая группа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Пятая группа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Финал 
В финале, прошедшем в Красногорске с 10 по 18 марта 2008 года должны были участвовать по две лучшие команды из первой, второй и третьей групп и победители четвертой и пятой групп. Однако «Кузбасс» − 2 (Кемерово) и «Надежда» (Биробиджан) отказались от участия, и вместо них был допущен «Зоркий»-2 (Красногорск). Победитель турнира «Зоркий»-2 (Красногорск) завоевал право выступать в высшей лиге в следующем сезоне, но отказался от него.

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

 «Зоркий»-2 (Красногорск) (16 игроков): Антон Ахмеров (24), Денис Гутаренко (11), Денис Шик (1) — Константин Волочугин (28; 2), Андрей Глазер (28; 9), Павел Нивин (28; 1), Максим Пьянов (28; 34), Антон Биссинг (27; 7), Сергей Липов (27; 0), Антон Орловский (26; 0), Петр Цыганенко (26; 33), Александр Воюшин (24: 4), Евгений Трофимов (24; 2), Искандер Нугманов (23; 1), Иван Воюшин (22; 3), Валентин Липатенков (22; 1), Николай Ануфриев (21; 21), Павел Корниенко (19; 5), Виталий Фонер (18; 1, Юрий Шардаков (11; 10), Владислав Селютин (10; 0), Роман Козулин (8; 4), Денис Котков (8; 4), Алексей Доровских (1; 0), Андреас Эскхульт (1; 0). Главный тренер − А. А. Рушкин.

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2007/2008

Литература

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России 

Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги
2007 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2007 году
2008 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2008 году